Ligue 1 2007-08 var den 6. udgave af Ligue 1 under det nye navn. FC Metz, SM Caen og RC Strasbourg var de oprykkede hold. Den startede i august 2007, og var færdig 17. maj 2008. Lyon blev mester, og tog sin 7. titel gennem tiderne. Lens, Strabourg og Metz rykkede ned i Ligue 2 efter sæsonafslutningen.

Klubinfo

Stilling

Topscorere

Refererencer 

Fodboldsæson 2007-08
2007-08